Садилова — женский вариант русской фамилии Садилов. Известные носители:

 Садилова, Лариса Игоревна (род. 1963) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Садилова, Мария Ивановна (род. 1987) — российская лыжница и биатлонистка.